Тэкле Гийоргис II, до коронации Уагшум Гобезе ( — «росток св. Георгия»; ум. ) — император (негус негести) Эфиопии в 1868—1872 годах.

Биография 
Тэкле Гийоргис II принадлежал со стороны отца, раса Гебре Медхина, казнённого в 1858 году императором Теодросом II за поддержку мятежнного негуса Агев, к старинной эфиопской династии Загве, отстранённой от власти Соломоновой династией ещё в XIII столетии и с тех пор правившей в регионах Уаг и Ласта. Соответственно, будущий император с рождения носил титул Уаг-шум, то есть повелитель Уага. Мать Тэкле принадлежала к правившей в стране Соломоновой династии. На основании такого происхождения Тэкле Гийоргис, будучи правителем областей, населённых амхара, в первую очередь Ласта, предъявил свои притязания на трон Эфиопии и поднял в 1864 году восстание в своей провинции Ласта.

В 1867 году, после поражения императора Теодроса в войне с англичанами, Тэкле выступил походом к крепости Мэкдэла. В 30 километрах от неё он объявил о свержении Теодроса и захватил Бегемдэр. Сумев обойти своих главных конкурентов — короля Шоа Менелика II, и дэджазмача Касса — Тэкле был 11 июня 1868 года провозглашён императором, и в августе того же года коронован в Дербэ-Зебите. Коронация несколько отсрочилась в связи с тем, что в это время скончался глава Эфиопской церкви абуна Салама II. Тэкле женился на Мерхе, сестре Кассы. Однако вскоре Касса восстал против власти Тэкле Гийогиса. Основная борьба между ними происходила в провинции Тиграи. В решающем сражении при Ассаме войска претендента разгромили императорскую армию, а сам Тэкле Гийоргис II был взят в плен и ослеплён. 21 января 1872 года Касса провозгласил себя императором Эфиопии под именем Йоханныс IV. Тэкле Гийоргис II был отправлен вместе со своими братом и матерью в монастырь Абба Гарима близ Адуа и умер или был убит через год в заключении.

Литература 
 Sven Rubenson, King of Kings: Tewodros of Ethiopia (Addis Ababa: Haile Selassie I University, 1966), pp. 75f, 80f
 Hormuzd Rassam, Narrative of the British Mission to Theodore of Abyssinia (London, 1869), vol. 2 pp. 251f
 Harold G. Marcus, The Life and Times of Menelik II: Ethiopia 1844—1913, 1975 (Lawrenceville: Red Sea Press, 1995), pp. 43f

Императоры Эфиопии
Политики XIX века